Mužská dvouhra AEGON Championships 2016 probíhala v polovině června 2016. Do singlové soutěže londýnského tenisového turnaje v Queen's Clubu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl skotský tenista a světová dvojka Andy Murray.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Andy Murray, jenž ve finále zdolal kanadskou turnajovou trojku Milose Raonice po třísetovém průběhu 6–7, 6–4, 6–3. Průběh duelu dokázal otočit, když ztratil úvodní sadu a ve druhé prohrával 0–3.

V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo třicátý sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Jako první hráč dosáhl na pátý vavřín v londýnském Queen's Clubu, jehož tradice sahala do roku 1890. Před travnatou sezónou začal Skot opět spolupracovat s Ivanem Lendlem, s cílem zisku dalšího grandslamu.

Nasazení hráčů 
{{Sloupce|2|
 Andy Murray (vítěz)
 Stan Wawrinka (1. kolo)
 Milos Raonic (finále)
 Richard Gasquet (1. kolo)
 Marin Čilić (semifinále)
 Roberto Bautista Agut (čtvrtfinále)
 John Isner (2. kolo)
 Gilles Simon (1. kolo)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Andy Murray
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=4
|RD1-score1-3=6
|RD1-seed2=5
|RD1-team2= Marin Čilić
|RD1-score2-1=3
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=3

|RD1-seed3=3
|RD1-team3= Milos Raonic
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4= 
|RD1-team4= Bernard Tomic
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=4
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Andy Murray
|RD2-score1-1=65
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=6
|RD2-seed2=3
|RD2-team2= Milos Raonic
|RD2-score2-1=77
|RD2-score2-2=4
|RD2-score2-3=3
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=64
| RD1-score01-3=77
| RD1-seed02=
| RD1-team02= S Querrey
| RD1-score02-1=62
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3=61

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= D Young
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= V Pospisil
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= J Veselý
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= J Chardy
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07=
| RD1-team07= N Kyrgios
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=''0
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= M Raonic
| RD1-score08-1=65
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=0

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= J Isner
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=PR
| RD1-team10= JM del Potro
| RD1-score10-1=62
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= J Ward
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= G Müller
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= B Tomic
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= K Anderson
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= F Verdasco
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2='''77
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= S Wawrinka
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=63
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2016
ATP World Tour 2016